Mulgrave bezeichnet:

 Mili oder früher Mulgraveinseln, ein Atoll in der Marshallgruppe
 Badu Island oder Mulgrave Island, australische Insel in der Torres-Straße
 Mulgrave (Nova Scotia), kleine Stadt in der kanadischen Provinz Nova Scotia
 Mulgrave River, Fluss in Queensland, Australien
 Mulgrave (New South Wales), einen Stadtteil von Sydney, Australien
 Mulgrave (Victoria), einen Stadtteil von Melbourne, Australien

Mulgrave ist der Familienname folgender Personen:

 Wayne Mulgrave (* 1971), kanadisch-britischer Basketballspieler

Lord Mulgrave (Baron oder Earl of Mulgrave) ist der Titel von:

 John Sheffield, 1. Duke of Buckingham and Normanby (1648–1721), englischer Staatsmann und Dichter
 Constantine Phipps, 2. Baron Mulgrave (1744–1792), britischer Entdeckungsreisender und Politiker
 Henry Phipps, 1. Earl of Mulgrave (1755–1831), britischer General und Politiker
 Constantine Phipps, 1. Marquess of Normanby (1797–1863), britischer Politiker und Gouverneur von Jamaica, nannte sich bis zum 25. Juni 1838 2. Earl of Mulgrave (ältester Sohn von Henry Phipps, 1. Earl of Mulgrave)
 George Augustus Constantine Phipps, 2. Marquess of Normanby (1819–1890), britischer Politiker und Gouverneur verschiedener britischer Kolonien, nannte sich bis zum Tod seines Vaters 1863 Earl of Mulgrave